Microphylle se dit de :
 feuilles archaïques, pas nécessairement petites, qui comportent un seul faisceau conducteur (faisceau vasculaire correspondant à la nervure centrale non divisée). Elles sont surtout présentes chez les lycophytes et les sphénophytes, faisant partie des ptéridophytes. Plusieurs schémas évolutifs sont proposés pour expliquer leur origine : vascularisation d'un poil ou d'une épine comme celui des  ; homologie d'un sporange devenu stérile.
 feuilles de petite taille, dont la surface du limbe est comprise entre 2 et 20 cm2  selon la classification de Christen Christiansen Raunkiær (1934) ou entre 225 et 2025 mm2 selon la classification modifiée de Jack A. Wolfe (1993).
 plantes qui ont des feuilles microphylles.

Notes et références

Voir aussi 

Morphologie végétale